Michael Browne (kardinaal) (1887-1971), geboren David Browne, Iers prelaat
 David Browne (journalist) (1960), Amerikaans journalist en schrijver
 David Browne (cricketspeler) (1964), Engels cricketspeler
 David Browne (voetballer) (1995), Papoea-Nieuw-Guineaans voetballer
 David Browne (zwemmer), Australisch zwemmer